Binion's Horseshoe Casino är ett kasino och hotell i Las Vegas. Det grundades 1951 av Benny Binion. World Series of Poker (WSOP) spelades första gången i Binion's Horseshoe 1970 och spelades där årligen fram till mitten av 2000-talet då WSOP och Binion's köptes up av Harrah's Entertainment. Harrah's sålde kort därefter Binion's Horseshoe. 

Binion's Horseshoe drevs länge av familjen Binion. Binions son Jack Binion drev det tills det togs över av hans syster Becky Behnen 1998. Under hennes ledning drabbades företaget av ekonomiska svårigheter och konflikter med anställda vilket ledde till att det fick stänga under en period innan det såldes till Harrah's.

Bildgalleri

Referenser 

 
Amerikanska kasinoföretag
Poker
Kasinon i USA
Företag bildade 1951
Hotell i Las Vegas